Holopterini é uma tribo de coleóptero da subfamília Cerambycinae; compreende onze espécies em três gêneros, com ocorrência na Argentina, Bolívia e Chile.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamíla Cerambycinae
 Tribo Holopterini (Lacordaire, 1869)
 Holopterus (Blanchard, 1851)
 Neholopterus (Martins & Monné, 1998)
 Stenophantes (Burmeister, 1861)

Referências

Cerambycinae
Holopterini